Thyrea — рід грибів родини Lichinaceae. Назва вперше опублікована 1856 року.

Класифікація 
До роду Thyrea відносять 53 види:

Примітки

Джерела 

 Massalongo, A. 1856. Schedulae criticae in lichenes exsiccatos Italiae. :1-188 - P.75

Роди грибів